Di seguito una lista di asteroidi dal numero 237001 al 238000 con data di scoperta e scopritore.

237001-237100 

|-
|237001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237002 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237012 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|237013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237015 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|237016 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237030 - ||  ||  || CSS
|-
|237031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237033 - ||  ||  || CSS
|-
|237034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237053 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|237054 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|237055 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237056 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237057 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237058 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237059 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237070 - ||  ||  || OAM
|-
|237071 - ||  ||  || OAM
|-
|237072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237079 - ||  ||  || CSS
|-
|237080 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|237081 - ||  ||  || CSS
|-
|237082 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237084 - ||  ||  || CSS
|-
|237085 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237087 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|237088 - ||  ||  || OAM
|-
|237089 - ||  ||  || OAM
|-
|237090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237093 - ||  ||  || CSS
|-
|237094 - ||  ||  || Hobart, J.
|-
|237095 - ||  ||  || CSS
|-
|237096 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237097 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

237101-237200 

|-
|237101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237102 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237103 - ||  ||  || OAM
|-
|237104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237109 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237113 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237114 - ||  ||  || OAM
|-
|237115 - ||  ||  || CSS
|-
|237116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237118 - ||  ||  || CSS
|-
|237119 - ||  ||  || CSS
|-
|237120 - ||  ||  || CSS
|-
|237121 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237122 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237123 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237125 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
|237126 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237127 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237128 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237149 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237151 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|237152 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237153 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237154 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237155 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237156 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 237164 Keelung ||  ||  || LUSS
|-
|237165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237176 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|237177 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|237178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237184 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237185 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237187 Zhonglihe ||  ||  || Hsiao, X. Y., Ye, Q.-z.
|-
|237188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237190 - ||  ||  || CSS
|-
|237191 - ||  ||  || CSS
|-
|237192 - ||  ||  || CSS
|-
|237193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237200 - ||  ||  || Spacewatch
|}

237201-237300 

|-
|237201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237210 - ||  ||  || CSS
|-
|237211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237221 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237228 - ||  ||  || CSS
|-
|237229 - ||  ||  || OAM
|-
|237230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237231 - ||  ||  || CSS
|-
|237232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237234 - ||  ||  || CSS
|-
|237235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237237 - ||  ||  || CSS
|-
|237238 - ||  ||  || OAM
|-
|237239 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|237240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237246 - ||  ||  || CSS
|-
|237247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237250 - ||  ||  || CSS
|-
|237251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237260 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|237261 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|237262 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237263 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237264 - ||  ||  || Sarneczky, K., Karpati, A.
|-
|237265 Golobokov ||  ||  || Kryachko, T. V.
|-
|237266 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|237267 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237268 - ||  ||  || CSS
|-
|237269 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237274 - ||  ||  || CSS
|-
|237275 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237276 Nakama ||  ||  || Seki, T.
|-
|237277 Nevaruth ||  ||  || Wiggins, P.
|-
|237278 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237279 - ||  ||  || San Marcello
|-
|237280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237294 - ||  ||  || OAM
|-
|237295 - ||  ||  || OAM
|-
|237296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237297 - ||  ||  || Karge, S., Kling, R.
|-
|237298 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|237299 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|237300 - ||  ||  || Bickel, W.
|}

237301-237400 

|-
|237301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237304 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237313 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237321 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237324 - ||  ||  || CSS
|-
|237325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237328 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237329 - ||  ||  || Apitzsch, R.
|-
|237330 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237331 - ||  ||  || OAM
|-
|237332 - ||  ||  || CSS
|-
|237333 - ||  ||  || CSS
|-
|237334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237335 - ||  ||  || CSS
|-
|237336 - ||  ||  || Mayhill
|-
|237337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|237341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237342 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237347 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237349 - ||  ||  || Mayhill
|-
|237350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237351 - || -L ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|237352 - || -L ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|237353 - || -2 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|237354 - || -2 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|237355 - || -2 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|237356 - || -2 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|237357 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|237358 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|237359 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|237360 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|237361 - ||  ||  || Bus, S. J.
|-
|237362 - ||  ||  || UESAC
|-
|237363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237364 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|237365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237366 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|237367 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|237368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237382 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|237383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237384 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|237385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237387 - ||  ||  || AMOS
|-
|237388 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|237389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237392 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237397 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|237398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237399 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

237401-237500 

|-
|237401 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237402 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|237403 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237404 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237407 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237408 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|237409 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237410 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237411 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237412 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237414 - ||  ||  || ODAS
|-
|237415 - ||  ||  || Korlevic, K.
|-
|237416 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237417 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237422 - ||  ||  || Naranjo, O. A.
|-
|237423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237424 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237426 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|237427 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|237428 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|237429 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237430 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237431 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237432 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237433 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237434 - ||  ||  || Pravec, P., Kusnirak, P.
|-
|237435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237436 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237437 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237438 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237439 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237440 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237442 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237448 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237449 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237450 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237451 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237452 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237453 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237454 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237455 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237460 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237461 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237463 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237465 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|237466 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237471 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237472 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237473 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237474 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237476 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237477 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237478 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237479 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237480 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237483 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237484 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237485 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237486 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237487 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237488 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237491 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237492 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237493 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237494 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|237495 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237496 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237497 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237499 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237500 - ||  ||  || LINEAR
|}

237501-237600 

|-
|237501 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237502 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237503 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237504 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237505 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237506 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237507 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237509 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|237510 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237511 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237512 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237513 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237514 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237515 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237516 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237517 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237518 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237519 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237520 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237521 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237522 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237523 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237524 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237525 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237526 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237527 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237528 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237529 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237530 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237531 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237533 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237535 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237537 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237538 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237539 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237540 - ||  ||  || Kusnirak, P.
|-
|237541 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237542 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237543 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237544 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237545 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237546 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237548 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237549 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237550 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237551 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237552 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237553 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237554 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237557 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237558 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237559 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237564 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237565 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237566 - ||  ||  || NEAT
|-
|237567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237568 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237569 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237570 - ||  ||  || NEAT
|-
|237571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237573 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237574 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|237575 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237577 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237578 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237579 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237580 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237582 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237584 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237585 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237586 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237587 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237589 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237590 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237591 - ||  ||  || NEAT
|-
|237592 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237593 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237594 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237595 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237596 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|237597 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237599 - ||  ||  || NEAT
|-
|237600 - ||  ||  || LONEOS
|}

237601-237700 

|-
|237601 - ||  ||  || NEAT
|-
|237602 - ||  ||  || NEAT
|-
|237603 - ||  ||  || NEAT
|-
|237604 - ||  ||  || NEAT
|-
|237605 - ||  ||  || NEAT
|-
|237606 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237607 - ||  ||  || Ball, L.
|-
|237608 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237609 - ||  ||  || NEAT
|-
|237610 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237611 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237612 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237613 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237615 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237616 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237617 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237618 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237619 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237621 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237623 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237624 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237625 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237626 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237627 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237629 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237630 - ||  ||  || NEAT
|-
|237631 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237632 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237633 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237634 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237635 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237636 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237637 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237638 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237639 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237640 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237641 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237645 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237646 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237647 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237648 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237649 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237650 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237651 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237652 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237653 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237654 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237655 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237656 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237657 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237658 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237659 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237660 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237661 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237662 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237663 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237664 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237665 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237666 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237667 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237668 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237669 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237670 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237673 - ||  ||  || NEAT
|-
|237674 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237676 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237677 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237678 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237679 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237680 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237681 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237682 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237683 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237684 - ||  ||  || NEAT
|-
|237685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237686 - ||  ||  || NEAT
|-
|237687 - ||  ||  || NEAT
|-
|237688 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237689 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237690 - ||  ||  || NEAT
|-
|237691 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237692 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|237693 Anakovacicek ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|237694 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|237695 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237696 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237697 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237698 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237699 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237700 - ||  ||  || LINEAR
|}

237701-237800 

|-
|237701 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237702 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237703 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237705 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237706 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237707 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237708 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237709 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237710 - ||  ||  || NEAT
|-
|237711 - ||  ||  || NEAT
|-
|237712 - ||  ||  || NEAT
|-
|237713 - ||  ||  || NEAT
|-
|237714 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237715 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237716 - ||  ||  || NEAT
|-
|237717 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237718 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237719 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|237720 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|237721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237724 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237725 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237726 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237727 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237728 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237730 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237731 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237732 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237733 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237734 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237735 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237736 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237737 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237738 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237739 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237740 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237741 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237742 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237743 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237744 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237745 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237746 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237747 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237748 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237749 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237750 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237753 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237754 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237755 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237756 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237757 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237758 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237759 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237760 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237761 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237762 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237763 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|237764 - ||  ||  || NEAT
|-
|237765 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237766 - ||  ||  || NEAT
|-
|237767 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237768 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237769 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237770 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237771 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237772 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237773 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237774 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237775 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237776 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237777 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237778 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237779 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237780 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237782 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237784 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237785 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237786 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237787 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237788 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237789 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|237790 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|237793 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237794 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237795 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237796 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|237797 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237798 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237799 - ||  ||  || NEAT
|-
|237800 - ||  ||  || LINEAR
|}

237801-237900 

|-
|237801 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237802 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237803 - ||  ||  || NEAT
|-
|237804 - ||  ||  || NEAT
|-
|237805 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237806 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237807 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237808 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237809 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237810 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237811 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237812 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237813 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237814 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237815 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237816 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237817 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237818 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237819 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237820 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237821 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237822 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237823 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237824 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237825 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237826 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237827 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237828 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237829 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237830 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237831 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237832 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237833 - ||  ||  || NEAT
|-
|237834 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237835 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237836 - ||  ||  || Clingan, R.
|-
|237837 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237838 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237839 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237840 - ||  ||  || NEAT
|-
|237841 - ||  ||  || NEAT
|-
|237842 - ||  ||  || NEAT
|-
|237843 - ||  ||  || NEAT
|-
|237844 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237845 Neris ||  ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
|237846 - ||  ||  || NEAT
|-
|237847 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237848 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237849 - ||  ||  || NEAT
|-
|237850 - ||  ||  || NEAT
|-
|237851 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237852 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237853 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237854 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237855 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237856 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237857 - ||  ||  || NEAT
|-
|237858 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237859 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237860 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237861 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237862 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237863 - ||  ||  || NEAT
|-
|237864 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237865 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237866 - ||  ||  || NEAT
|-
|237867 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237868 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|237869 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237870 - ||  ||  || NEAT
|-
|237871 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237872 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237873 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237874 - ||  ||  || NEAT
|-
|237875 - ||  ||  || NEAT
|-
|237876 - ||  ||  || NEAT
|-
|237877 - ||  ||  || NEAT
|-
|237878 - ||  ||  || NEAT
|-
|237879 - ||  ||  || NEAT
|-
|237880 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237881 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237882 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237883 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237884 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237885 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|237886 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237887 - ||  ||  || NEAT
|-
|237888 - ||  ||  || NEAT
|-
|237889 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237890 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237891 - ||  ||  || NEAT
|-
|237892 - ||  ||  || NEAT
|-
|237893 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237894 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237895 - ||  ||  || NEAT
|-
|237896 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237897 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|237898 - ||  ||  || NEAT
|-
|237899 - ||  ||  || NEAT
|-
|237900 - ||  ||  || NEAT
|}

237901-238000 

|-
|237901 - ||  ||  || NEAT
|-
|237902 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237903 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237904 - ||  ||  || NEAT
|-
|237905 - ||  ||  || NEAT
|-
|237906 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237907 - ||  ||  || NEAT
|-
|237908 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237909 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237910 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237911 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237912 - ||  ||  || NEAT
|-
|237913 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237914 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237915 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237916 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237917 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237918 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237919 - ||  ||  || NEAT
|-
|237920 - ||  ||  || NEAT
|-
|237921 - ||  ||  || NEAT
|-
|237922 - ||  ||  || NEAT
|-
|237923 - ||  ||  || NEAT
|-
|237924 - ||  ||  || NEAT
|-
|237925 - ||  ||  || NEAT
|-
|237926 - ||  ||  || NEAT
|-
|237927 - ||  ||  || NEAT
|-
|237928 - ||  ||  || NEAT
|-
|237929 - ||  ||  || NEAT
|-
|237930 - ||  ||  || NEAT
|-
|237931 - ||  ||  || NEAT
|-
|237932 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|237933 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|237934 - ||  ||  || NEAT
|-
|237935 - ||  ||  || NEAT
|-
|237936 - ||  ||  || NEAT
|-
|237937 - ||  ||  || NEAT
|-
|237938 - ||  ||  || NEAT
|-
|237939 - ||  ||  || NEAT
|-
|237940 - ||  ||  || NEAT
|-
|237941 - ||  ||  || NEAT
|-
|237942 - ||  ||  || NEAT
|-
|237943 - ||  ||  || NEAT
|-
|237944 - ||  ||  || NEAT
|-
|237945 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237946 - ||  ||  || NEAT
|-
|237947 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237948 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237949 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237950 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237951 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237952 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237953 - ||  ||  || LONEOS
|-
|237954 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237955 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237956 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237957 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237958 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237959 - ||  ||  || Clingan, R.
|-
|237960 - ||  ||  || NEAT
|-
|237961 - ||  ||  || NEAT
|-
|237962 - ||  ||  || NEAT
|-
|237963 - ||  ||  || NEAT
|-
|237964 - ||  ||  || NEAT
|-
|237965 - ||  ||  || NEAT
|-
|237966 - ||  ||  || NEAT
|-
|237967 - ||  ||  || NEAT
|-
|237968 - ||  ||  || NEAT
|-
|237969 - ||  ||  || NEAT
|-
|237970 - ||  ||  || NEAT
|-
|237971 - ||  ||  || NEAT
|-
|237972 - ||  ||  || NEAT
|-
|237973 - ||  ||  || NEAT
|-
|237974 - ||  ||  || NEAT
|-
|237975 - ||  ||  || NEAT
|-
|237976 - ||  ||  || NEAT
|-
|237977 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|237978 - ||  ||  || NEAT
|-
|237979 - ||  ||  || NEAT
|-
|237980 - ||  ||  || NEAT
|-
|237981 - ||  ||  || NEAT
|-
|237982 - ||  ||  || NEAT
|-
|237983 - ||  ||  || NEAT
|-
|237984 - ||  ||  || NEAT
|-
|237985 - ||  ||  || NEAT
|-
|237986 - ||  ||  || NEAT
|-
|237987 - ||  ||  || NEAT
|-
|237988 - ||  ||  || NEAT
|-
|237989 - ||  ||  || NEAT
|-
|237990 - ||  ||  || NEAT
|-
|237991 - ||  ||  || NEAT
|-
|237992 - ||  ||  || NEAT
|-
|237993 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237994 - ||  ||  || NEAT
|-
|237995 - ||  ||  || NEAT
|-
|237996 - ||  ||  || NEAT
|-
|237997 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237998 - ||  ||  || LINEAR
|-
|237999 - ||  ||  || NEAT
|-
|238000 - ||  ||  || CINEOS
|}

Collegamenti esterni 
 

0237001